ČZ 500 Tourist (также просто ČZ 500) — чехословацкий мотоцикл, серийно выпускавшийся в 1938—1941 годах компанией Česká zbrojovka Strakonice. Предназначался, в том числе, и для нужд армии. В общей сложности было выпущено 587 экземпляров этого типа. Разработан в 1937 году. Конструкция рамы была весьма схожей с предыдущей моделью — ČZ 250 Турист; и отличались лишь несколькими незначительными деталями.

Существовали также несколько экземпляров мотоцикла в спец.исполнении, так называемый ČZ 500 Vatikán, предназначавшийся для Папской гвардии, окрашенный в белый цвет с позолотой некоторых деталей вместо классического сочетания чёрного с хромом.

Для ČZ 500 имелась и коляска.

См. также

Примечания

Литература 
 MARČÍK, Libor. Naše motocykly — II. díl: ČZ 1930—1953. Jihočany : Marčík. 255 s. Dále jen «Marčík». ISBN 80-239-5268-4.

Ссылки 
 статья о ČZ 500 Vatikán на сайте muzeumradoun.cz  
 Статья о мотоциклах ČZ на сайте bikermetric.com  
 Видеоролик с кадрами ČZ 500 Vatikán на выставке 
  

Мотоциклы по маркам
Мотоциклы военного назначения
500 Турист
Мотоциклы с коляской